Комаровка — топоним.

Белоруссия 
 Комаровка — исторический район Минска.
 Комаровка — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Комаровка — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Комаровка — деревня в Логойском районе Минской области.
 Комаровка — посёлок в Узденском районе Минской области.
 Комаровка — посёлок в Быховском районе Могилёвской области.
 Комаровка — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.
 Комаровка — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Комаровка — село в Денисовском районе Костанайской области.
 Комаровка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Комаровка — до 2008 года название села Аккайын в Железинском районе Павлодарской области.

Молдавия 
 Комаровка — село в Фалештском районе.

Россия 
 Комаровка — село в Камызякском районе Астраханской области.
 Комаровка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Комаровка — деревня в Крапивинском районе Кемеровской области.
 Комаровка — село в Пировском районе Красноярского края.
 Комаровка — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Комаровка — хутор в Конышёвском районе Курской области.
 Комаровка — село в Кореневском районе Курской области.
 Комаровка — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Комаровка — деревня в Ельниковском районе Мордовии.
 Комаровка — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Комаровка — деревня в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Комаровка — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Комаровка — деревня в Тевризском районе Омской области.
 Комаровка — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Комаровка — село в Кузнецком районе Пензенской области.
 Комаровка — деревня в Лопатинском районе Пензенской области.
 Комаровка — село в Малосердобинском районе Пензенской области.
 Комаровка — село в Кировском районе Приморского края.
 Комаровка — посёлок в Неклиновском районе Ростовской области.
 Комаровка — деревня в Захаровском районе Рязанской области.
 Комаровка — село в Шигонском районе Самарской области.
 Комаровка — село в Воскресенском районе Саратовской области.
 Комаровка — село в Екатериновском районе Саратовской области.
 Комаровка — деревня в Ачитском городском округе Свердловской области.
 Комаровка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Комаровка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Комаровка — деревня в Бондарском районе Тамбовской области.
 Комаровка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Комаровка — деревня в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Комаровка — деревня в Мамадышском районе Татарстана.
 Комаровка — деревня в Тюлячинском районе Татарстана.
 Комаровка — деревня в Асиновском районе Томской области.
 Комаровка — село в Карсунском районе Ульяновской области.
 Комаровка — село в Майнском районе Ульяновской области.
 Комаровка — село в Новоспасском районе Ульяновской области.
 Комаровка — село в Ульяновском районе Ульяновской области.
 Комаровка — до 1999 г. название хутора Комарово в Россошанском районе Воронежской области.
 Комаровка — прежнее название села Ленино в Александро-Невском районе Рязанской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Комаровка — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Комаровка — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Комаровка — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Комаровка — село в Макаровском районе Киевской области.
 Комаровка — село в Бродовском районе Львовской области.
 Комаровка — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Комаровка — село в Любашёвском районе Одесской области.
 Комаровка — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Комаровка — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Комаровка — село в Костопольском районе Ровненской области.
 Комаровка — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Комаровка — село в Глуховском районе Сумской области.
 Комаровка — село в Бережанском районе Тернопольской области.
 Комаровка — село в Кременецком районе Тернопольской области.
 Комаровка — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Комаровка — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Комаровка — село в Краснокутском районе Харьковской области.
 Комаровка — село в Славутском районе Хмельницкой области.
 Комаровка — село в Золотоношском районе Черкасской области.
 Комаровка — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.
 Комаровка — село в Борзнянском районе Черниговской области.
 Комаровка — село в Ичнянском районе Черниговской области.
 Комаровка — село в Менском районе Черниговской области.
 Комаровка — село в Репкинском районе Черниговской области.
 Комаровка — железнодорожная платформа Южной железной дороги, находящаяся в г. Пивденное.

Реки 
 Комаровка (приток Лымбельки) — в Томской области.
 Комаровка (приток Парбига) — в Томской области.
 Комаровка (приток Чичкаюла) — в Томской области.
 Комаровка (приток Раздольной) — в Приморском крае.
 Комаровка (приток Лупы) — в Смоленской области.

См. также 
 Великокомаровка
Комар (значения)
 Комаров
 Комарова
 Комарово
 Комаровский
 Комары (значения)